

Geografia

Toft (Cambridgeshire), Inghilterra
Toft (Cheshire), Inghilterra
Toft (Lincolnshire), Inghilterra
Toft (Warwickshire), Inghilterra
Toft (Shetland), Scozia
Toft Hill, Durham, Inghilterra
Toft Monks, Norfolk, Inghilterra
Toft Newton, Lincolnshire, Inghilterra

Persone
Albert Toft – scultore inglese
Mary Toft – truffatrice britannica
Rolf Toft – calciatore danese
Sandra Toft – pallamanista danese